Алексей Иванович Антропов (род. 1924) — советский передовик производства, старший аппаратчик Воскресенского химического комбината имени В. В. Куйбышева Министерства химической промышленности СССР. участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 25 декабря 1924 года в Московской области в крестьянской семье.

С 1941 года призван в ряды Красной армии, участник Великой Отечественной войны в составе разведывательной роты 435-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии 43-й армии, участник обороны Москвы и Смоленска, дивизия в составе которой он находился освобождала Гжатск, Вязьму, Ельню, Латвию, Литву и Восточную Пруссию. Был участником Парада Победы в 1945 году. За участие в войне и проявленные при этом героизм и стойкость был награждён двумя Орденами Отечественной войны 2-й степени, Орденом Красной Звезды, Орденом Славы 3-й степени, двумя Медалями «За отвагу» и Медалью «За боевые заслуги».

С 1948 года после демобилизации из рядов Советской армии, переехал жить в город Воскресенск Московской области и начал работать рабочим, позже был назначен варщиком-аппаратчиком и старшим аппаратчиком цеха суперфосфата на Воскресенском химическом комбинате имени В. В. Куйбышева Министерства химической промышленности СССР, А. И. Антропов постоянно занимался совершенствованием технологического процесса и увеличения производственных объемов выпускаемой продукции, ежемесячная норма варки главной продукции цеха — суперфосфата, выполнялась А. И. Антроповым на 104—105% и не смотря на большие объёмы продукция была высшего качества.

28 мая 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии химического производства и выполнении взятых на себя социалистических обязательств» Алексей Иванович Антропов был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на заслуженный отдых жил в городе Воскресенске Московской области.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (28.05.1966)
 Орден Ленина (23.06.1966)
 Два Ордена Отечественной войны II степени (02.06.1945 и 06.04.1985)
 Орден Красной Звезды (06.03.1945)
 Орден Славы III степени (15.02.1945)
 Две Медали «За отвагу» (11.11.1944, 26.04.1945)
 Медаль «За боевые заслуги» (08.09.1943)

Память 
 Бюст Героя Социалистического Труда Алексея Ивановича Антропова был установлен на Аллее Славы в городе Воскресенске Московской области.

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ "Кавалер", 2008 г. — Т. 2. — 200 с.

Ссылки 

Персоналии:Социалистическое соревнование